Evarist Van Quaquebeke, Belgisch syndicalist
 Rudy Van Quaquebeke, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam